Phantom Raiders – film del 1940 diretto da Jacques Tourneur
Phantom Raiders – film del 1988 diretto da Sonny Sanders